El término cóctel o coctel, del inglés cocktail, hace referencia a varios artículos:

Gastronomía 
Cóctel, una mezcla de bebidas.
Cóctel de camarones o de gambas, plato frío servido en copa.
Cóctel de frutas, mezcla de varias frutas como postre.
Cóctel de frutos secos, mezcla de varios fruto secos como aperitivo.
Salsa cóctel o rosa.

Música 
 Cocktail (2003), álbum de Belanova.
 Cocktails (1995), álbum de Too Short.
 Cóctel (1993), álbum de Miguel Mateos.

Cine 
 Cocktail (1988), película dirigida por Roger Donaldson.

Miscelánea 
 Cóctel (cocktail party), evento de ocio refinado típico del mundo anglosajón.

Véase también 

 Cóctel molotov, bomba incendiaria constituida por combustible alojado en una botella u otro recipiente.